Clint Jones (ur. 5 października 1984 w Monroe) – amerykański skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk (2002 i 2006), drugi zawodnik Letniego Grand Prix 2002.

Przebieg kariery 
Zaczął jeździć na nartach w wieku 2 lat, a skakać na nich 3 lata później, idąc śladami starszego o 5 lat brata Robbiego. Jest najmłodszym mistrzem Stanów Zjednoczonych w historii. Zadebiutował w reprezentacji USA w 1999, mając 15 lat, a rok później po raz pierwszy wziął udział w zawodach Pucharu Świata w Iron Mountain.

Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata zdobył podczas konkursu w Kuopio 23 listopada 2001, gdzie zajął 9. miejsce. Podczas zawodów Letniego Grand Prix 2002 osiągnął swój życiowy sukces, kończąc rozgrywany w sierpniu i wrześniu cykl na 2. pozycji.

Podczas mistrzostw świata w lotach w 2004 zajął 22. miejsce. W sezonie 2004/2005 został sklasyfikowany na 67. pozycji z dorobkiem 15. punktów.

W 2003 w Planicy skoczył 200 metrów, co było jego rekordem życiowym.

W 2007 zakończył karierę. Później zajął się trenowaniem skoczków. Obecnie jest trenerem kadry narodowej USA w skokach.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Jonesa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 38. miejsce (K-116), 37. miejsce (K-90) 
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 40. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 32. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 2007  Sapporo – nie zakwalifikował się (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 38. miejsce
 2004  Planica – 22. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 18. miejsce
 2002  Schonach – 7. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 47.
 sezon 2002/2003: 50.
 sezon 2003/2004: 53.
 sezon 2004/2005: 67.

Miejsca w ,,10" w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001/2002 – 56.
 2003/2004 – 41.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 39.
 2004 – 41.
 2006 – 61.
 2007 – 60.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 2.
 2004 – 44.
 2005 – 36.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 249.
 sezon 2000/2001: 170.
 sezon 2001/2002: 28.
 sezon 2002/2003: 149.
 sezon 2004/2005: 131.
 sezon 2005/2006: 93.
 sezon 2006/2007: 53.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Innsbruck – 2 stycznia 2002 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Inne 
 2000 – 1. miejsce w mistrzostwach USA (K-112)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002